Lentejuela puede referirse a:
 las Lentejuelas;
 el nombre común de la planta Coronilla glauca;
 el nombre común de la planta Coronilla minima;
 el nombre común de la planta Lemna gibba; o
 el nombre común de la planta '''Lemna minor.